Энерге́тик — село (в 2004—2005 гг. посёлок городского типа) в Республике Башкортостан, входит в состав городского округа город Нефтекамск.

Описание 
Село находится на северо-западе республики, на южном берегу Кармановского водохранилища (река Буй) вблизи его плотины, в 25 км к северо-востоку от Нефтекамска, в 22 км к западу от Янаула и в 190 км к северо-западу от Уфы. Село окружено территорией Янаульского района.

С юга к селу примыкают деревня Карманово и село Карманово. На южной окраине села расположены станции Карманово и Энергетик на ж.-д. магистрали Москва — Казань — Екатеринбург. Имеется подъездная дорога от автодороги Нефтекамск — Янаул.

В селе расположена Кармановская ГРЭС.

Население 
Национальный состав: башкиры — 36,6 %, татары — 29,8 %, русские — 12,5 %, марийцы — 6,5 %, не указавшие национальность — 12,2 %.

Примечания 

Населённые пункты городского округа город Нефтекамск